

Patronyme
 Adolphe-Charles de Partz de Pressy, (1819-1910), fut un homme politique français.
 François-Joseph-Gaston de Partz de Pressy, (1712-1789), fut un prélat français du .

Homonymie
Homonymie de patronyme